Un cordier est un ouvrier fabricant de la corde et des cordages.

Nom commun 
Cordier peut faire référence à :
 cordier, au jeu de balle pelote, joueur placé à la corde ;
 cordier, en musique, élément d'un instrument à cordes ;
 cordier, navire pratiquant la pêche à la ligne ou corde pour capturer les poissons en Normandie ;
 cordier du Cotentin, bateau de pêche construit dans le Cotentin de la fin du  au début du .

Patronyme 
Le patronyme Cordier provient du métier de cordier.

 Adolphe Cordier (?-1876), médecin militaire, journaliste et historien amateur belge ;
 Alain Cordier (1954-), administrateur de société français ;
 Alain Cordier, dit Corson (1979-), auteur-compositeur-interprète français ;
 Antony Cordier (1973-), réalisateur français ;
 Arnaud Cordier, multiple champion de France de jeu de dames ;
 Baude Cordier (1364-avant 1440), compositeur français ;
 Charles Cordier (1827-1905), sculpteur français ;
 Daniel Cordier (1920-2020), historien et résistant français ;
 Daniel Cordier (1942-), footballeur français ;
 Erik Cordier (1986-), joueur de baseball américain ;
 Eugène Henri Cordier (1903-2001), photographe français ;
 Georges Cordier, orientaliste français spécialiste de l'annamite ;
 Georges Cordier (1901-1941), homme politique et résistant communiste belge ;
 Gérard Cordier (), archéologue et préhistorien français ;
  ;
 Henri-Louis Cordier (1853-1926), sculpteur, fils de Charles Cordier ;
  ;
 Jean-Marie Cordier (1785-1859), ingénieur hydraulique français ;
 Joseph Cordier (1773-?), gouverneur général de l'Inde française ;
 Jules Cordier (1844-1919), homme politique français ;
 Louis Cordier (1777-1861), géologue et minéralogiste français ;
 Louis Joseph Cordier (1775-1849), homme politique français ;
 Lucien Cordier (1922-1980), spéléologue français ;
 Madeleine Cordier (1917-2003), Juste parmi les Nations ;
 Marcel Cordier (1896-1976), personnalité politique française ;
 Mathurin Cordier (1480-1564), maître d'école français ;
 Maurice Cordier (1921-2014), prêtre catholique et Résistant français ;
 Michaël Cordier (1984-), footballeur belge ;
 Michel Cordier (1914-1998), général français ;
 Michel-Martial Cordier (1749-1824), homme politique français, député à la convention nationale ;
 Nicolas Cordier (1567-1612), sculpteur français ;
 Noëlle Cordier (1944-), chanteuse française ;
  ;
  ;
 Robert Cordier (1933-2020), metteur en scène, cinéaste, acteur et écrivain belge ;
 Robert Cordier (mort en 1673), graveur parisien actif dans la première moitié du  ;
 Victoria Cordier (1919-2003), Juste parmi les Nations ;
 Yves Cordier (1964-), triathlète français.

Variantes 
 , Cordat
 Cordet, 
 
 Cordel, Cordelle, Cordelet
 Cordié, Cordie
 Cordin

Séries télévisées 

 Les Cordier, juge et flic, une série télévisée française ;
 Commissaire Cordier, une continuation de la série Les Cordier, juge et flic.

Toponyme 

 Pic de neige Cordier, un sommet du massif des Écrins ;
 Roche-sur-Linotte-et-Sorans-les-Cordiers, une commune française.

Homonymie de toponyme